Tollenaar peut faire référence à :

Personnes 
 Antonie Vink Tollenaar (1806-1875), un graveur sur bois
  (1918-1970), un artiste
 , un joueur de football

Autres 
 :nl:Tollenaar (collecteur d'impôt ?)

Références